Хенрик Фридман или Генрих Фридман (; 1903, Львов — предположительно, 1942) — польский и советский шахматист.

В 1926—1934 годах Фридман выиграл семь раз подряд чемпионат Львова.

В составе сборной Польши бронзовый призёр 6-й Олимпиады (1935) в Варшаве и серебряный призер неофициальной шахматной олимпиады 1936 г. (также завоевал серебряную медаль в личном зачете).

Победитель Требич-турнира (Вена, 1936 г.)

Он был одним из сильнейших игроков по переписке: в первом польском чемпионате занял второе место. В 1934 году стал одним из основателей польской шахматной ассоциации.

После присоединения Львова к СССР выступал в советских соревнованиях.

Предположительно, погиб в нацистском концлагере.

Спортивные достижения

Примечания

Литература 
 Władysław Litmanowicz, Jerzy Giżycki, Szachy od A do Z, tom 1, Warszawa, Sport i Turystyka, 1986 ISBN 83-217-2481-7, str. 273-274

Ссылки 
 

Шахматисты Польши
Жертвы Холокоста
Персоналии:Холокост в Польше